Сомовщина — название нескольких населённых пунктов:
 Сомовщина — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Сомовщина — деревня в Юрьянском районе Кировской области.